Се́веро-За́падная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств. Может означать:

 Северо-Западная провинция — провинция Замбии;
 Северо-Западная провинция — провинция Камеруна;
 Северо-Западная провинция (Сомали) — провинция Сомали.
 Северо-Западная провинция — провинция Шри-Ланки;
 Северо-Западная провинция — провинция ЮАР;
 Северо-Западная пограничная провинция — провинция Хайбер-Пахтунхва Пакистана до апреля 2010 года.